Kinna kan syfta på:
Kinna – centralort i Marks kommun, Västra Götalands län
Kinna socken 
Kinna församling
Kinna kyrka
Kinna landskommun
Kinna distrikt
Kinna köping